Данный список содержит информацию о членах Зала хоккейной славы, основанного в 1943 году в Торонто (Канада) и посвящённого истории хоккея. Первоначально было учреждено две категории — для игроков и для других деятелей хоккея (тренеров, функционеров, владельцев команд, дословно — «строители»). С 1961 года существует отдельная категория для хоккейных судей. С 2010 года в Зал славы могут быть введены хоккеистки. В 1988 году была учреждена отдельная категория «ветераны» для игроков, которые «могли быть недооценены ранее и шансы которых на избрание невысоки по сравнению с современными игроками». В 2000 году совет директоров решил упразднить категорию ветеранов; к тому времени в ней были избраны 11 хоккеистов, которые сейчас считаются включёнными в категорию игроков.

Выборный комитет состоит из 18 человек — членов Зала славы, спортивных журналистов и функционеров. Каждый член комитета может ежегодно выдвинуть одного человека в каждой категории. При голосовании о включении в Зал славы претендент должен получить 75 % голосов от участвующих в голосовании членов комитета, но не менее десяти голосов. Ежегодно в Зал славы могут быть введены не более четырёх хоккеистов, двух хоккеисток и двух «строителей» и судей. Хоккеист или судья, номинируемый в Зал славы, должен закончить карьеру не менее чем три года назад.

По состоянию на 2022 год в Зал славы избрано 294 игрока, в том числе девять женщин, 113 «строителей» и 16 судей. Семнадцать человек введены в Зал славы посмертно.

В 2022 году в Зал славы были введены следующие 6 человек: Даниэль Альфредссон, Роберто Луонго, Даниэль Седин, Хенрик Седин, финская хоккеистка Рийкка Саллинен, а также Херб Карнеги в качестве «строителя».

Спортсмены 

Категория игроков существует с момента создания Зала славы, первые хоккеисты были избраны в 1945 году.

Десять раз хоккеисты, обладавшие выдающимися заслугами, по решению выборного комитета были введены в Зал славы до истечения трёх лет с момента завершения карьеры. Это Дит Клэппер (1947), Морис Ришар (1961), Тед Линдсей (1966), Ред Келли (1969), Терри Савчук (1971), Жан Беливо (1972), Горди Хоу (1972), Бобби Орр (1979), Марио Лемьё (1997) и Уэйн Гретцки (1999). После включения Гретцки совет директоров принял решение убрать у выборного комитета такое право за исключением особых «гуманитарных обстоятельств».

Трижды хоккеист, включённый в Зал славы, возобновлял свою карьеру. Горди Хоу после включения в Зал славы провёл шесть сезонов в ВХА и ещё один в НХЛ. Ги Лафлёр после возобновления карьеры провёл ещё три сезона, Марио Лемьё — ещё пять сезонов, а также в составе сборной Канады выиграл золотую олимпийскую медаль.

С 2010 года в Зал славы включаются хоккеистки. По состоянию на 2022 год его членами стали девять женщин: Анжела Джеймс, Кэмми Гранато-Ферраро, Джеральдин Хини, Анджела Раггиро, Даниэлла Гойетт, Джайна Хеффорд, Хейли Уикенхайзер, Ким Сен-Пьер, Рийкка Саллинен.

Тренеры, функционеры, бизнесмены, журналисты 
Функционеры, владельцы команд, журналисты и другие деятели хоккея, внесшие вклад в его развитие, могут быть избраны в Зал славы в отдельной категории. По-английски она называется builders — дословно «строители». Она существует с момента образования Зала славы, и первые члены Зала славы в ней были избраны в 1945 году.

30 марта 1993 года в Зал славы был избран президент НХЛ Джилберт Стейн, полномочия которого истекали в том же году. Ввиду слухов о том, что Стейн недобросовестно повлиял на избрание, назначив подконтрольных ему директоров в совет директоров Зала славы и изменив правила, Лига поручила расследовать обстоятельства избрания комиссии из двух независимых юристов. В августе комиссия подтвердила обвинения, но за день до того было объявлено, что Стейн сам отказался от введения в Зал славы. В 1998 году от членства в Зале славы отказался хоккейный агент и многолетний исполнительный директор Ассоциации игроков национальной хоккейной лиги Алан Иглсон, который был введён в Зал славы в 1989 году. После того, как суд признал Иглсона виновным в мошенничестве и присвоении пенсионных средств игроков, ряд уважаемых членов Зала славы инициировал голосование совета директоров по его исключению. Заявление Иглсона было сделано всего за несколько дней до даты голосования.

Судьи 

Категория существует с 1961 года, до настоящего момента в зал славы введены 16 судей.

Примечания 
 Комментарии

Сноски

Ссылки 
 Официальный сайт Зала хоккейной славы 

Списки хоккеистов
Члены залов спортивной славы